

Musica 
Mario Trevi – album dell'omonimo cantante del 1974
Mario Trevi – album dell'omonimo cantante del 1975

Persone 
Mario Trevi (1941) – cantante e attore italiano
Mario Trevi (1924-2011) – psicoanalista junghiano italiano